António José Parreira do Livramento – hockeista su pista e allenatore di hockey su pista portoghese
Cinthia Régia Gomes do Livramento – politica brasiliana
Domingos Lídio do Livramento – politico brasiliano
Francisco Luís do Livramento – politico brasiliano
Joaquim Augusto do Livramento – politico brasiliano